Biale peut se référer à :

Patronyme 
  (19XX-), historien américain du Judaïsme ;
 Davide Biale (1994-), vidéaste italien plus connu sous le nom de Davie504 ;
  (1980-), violoniste italien.

Voir aussi 
 Bialé, localité du Burkina Faso.
 
 
 

Homonymie de patronyme